Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Christopher Kas che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Marcin Matkowski 6-1, 3-6, [10-4].

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)

 Tomasz Bednarek /  Marcin Matkowski (finale)
 Simone Bolelli /  Flavio Cipolla (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2006